Barfod ist der Familienname folgender Personen:

 Frederik Barfod (1811–1896), dänischer Schriftsteller und Politiker
 Håkon Barfod (1926–2013), norwegischer Regattasegler
 Heinrich Barfod (1870–1917), deutscher Lehrer, Naturwissenschaftler und Schriftleiter
 Kirstine Barfod (* 1979), dänische Filmproduzentin
 Ludvig Birkedal-Barfod (1850–1937), dänischer Organist und Komponist

Siehe auch:
 Barfoed
 Barfoot